Задорнов — російське прізвище. Походить від російських слів «задорный», «задор».

Відомі носії прізвища 

 Задорнов Михайло Миколайович (1948-2017) — радянський і російський письменник-сатирик, відомий своїм критичним ставлення до США та Заходу.
 Задорнов Михайло Михайлович (нар. 1963) — російський політичний та державний діяч, з 1997 по 1999 рр. обіймав посаду міністра фінансіва РФ.
 Задорнов Микола Павлович (1909-1992) — російський письменник, лауреат Сталінської премії дрого ступеня (1952).